Бадеко́н-ле-Пен () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 270 км на юг от Парижа, 155 км на юг от Орлеана, 31 км на юг от Шатору.

Население 

Население — 729 человек (2007).

Достопримечательности 

 Два дома XII века, расположенные на улице Генриха IV.

Примечания